Slovo The Sims je název počítačové hry a může odkazovat na jakoukoli hru z dané série The Sims:

The Sims – vydána v roce 2000
The Sims 2 – vydána v roce 2004
The Sims 3 – vydána v roce 2009
The Sims 4 – vydána v roce 2014

Každá z těchto her byla později doplněna mnoha datadisky s vlastními názvy.